Schwieger steht für:
 die ältere, heute nur noch selten vorkommende Bezeichnung der Schwiegermutter, siehe Schwägerschaft#Bezeichnungen und Grade

Schwieger ist der Familienname folgender Personen:
 Anna-Liese Schwieger (1899–1974), deutsche Lehrerin, Politikerin (DDR-CDU) und Frauenrechtlerin
 Dirk Schwieger (* 1978), deutscher Comiczeichner
 Dorle Schwieger, deutsche Hockeyspielerin
 Frank Schwieger (* 1968), deutscher Jugendbuchautor und Lehrer
 Hans Schwieger (1906–2000), deutsch-amerikanischer Dirigent
 Hansjochen Schwieger (* 1945), deutscher Architekt

 Hermann Schwieger (1908–1976), deutscher Politiker (SPD), schleswig-holsteinischer Landtagsabgeordneter
 Jacob Schwieger (~1629–1663), norddeutscher Lyriker
 Jens-Peter Schwieger (* 1949), deutscher Gewerbelehrer und Politiker (SPD)
 Max Schwieger (1884–1945), deutscher Politiker (DVP), MdL Preußen
 Peter Schwieger (* 1952), deutscher Tibetologe und Hochschullehrer
 Walther Schwieger (1885–1917), deutscher Marineoffizier